Pride of Bruges ist Schiffsname
 Pride of Bruges (Schiff, 1987)
 Pride of Bruges, siehe:  Sherbatskiy